Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 1998- odbywały się w dniach 19 - 26 lipca 1998 roku na Cyprze.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 1998 została reprezentacja Irlandii.

1998
1998 w piłce nożnej